Борис Козло́в:
 Козлов, Борис Антонович (1886—1937) — святой Русской православной церкви, новомученик
 Козлов, Борис Игоревич (1931—2010) — советский/российский историк философии науки и техники.
 Козлов, Борис Николаевич (1937—1999) — российский художник.
 Козлов, Борис Петрович (1938—2013) — советский, российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по конному спорту (конкур).
 Козлов, Борис Сергеевич (1931—2008) — советский и российский поэт, сатирик.